His Little Girl – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
His Little Girl – cortometraggio del 1994 diretto da David Tarleton